Луј II Муцавац (, 846—879) био је краљ Аквитаније и, касније, краљ западне Франачке државе. Био је најстарији син Карла Ћелавог и Ерментруде од Орлеана. Наследио је млађег брата у Аквитанији 866. и оца у западној Франачкој држави 877. Никада није крунисан за цара. 

Луј Муцавац је био физички слаб и надживео је оца свега две године. Имао је мало утицаја на политику. Волео је мир, правду и веру. Покушао је да крене у поход против викиншких пљачкаша, али се разболео и умро. После смрти, његове поседе су поделили синови из првог брака Карломан и Луј. 

Његов син из другог брака, рођен после Лујеве смрти, постаће 898. краљ Карло III.

Породично стабло

Референце

Спољашње везе 

Рођени 846.
Умрли 879.
Каролинзи
Француски краљеви
Војводе Аквитаније